Финал Кубка Казахстана по футболу 2012 — 21-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 11 ноября 2012 года на стадионе «Астана Арена» в Астане. В матче приняли участие клубы «Иртыш» и «Астана». Победу в матче со счётом 2:0 одержала «Астана», завоевав свой второй кубок.

Путь к финалу

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок Казахстана по футболу 2012

Ссылки 
 kff.kz
 fca.kz

2012
Ноябрь 2012 года